Il doppio del Gerry Weber Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicklas Kulti e Mikael Tillström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniel Nestor e Sandon Stolle hanno battuto in finale 6–4, 6–7 (5–7), 6–1 Maks Mirny e Patrick Rafter.

Teste di serie
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Prinosil (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2001
ATP Tour 2001